Wabash County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Wabash County, Illinois 
 Wabash County, Indiana